Ба́рочная улица — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Барочная улица — улица в Вытегре.
 Барочная улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Барочная улица — улица в Светогорске.

См. также 
 Барочный мост